Jan van Beers (poeta) – poeta flamandzki (1821–1888) – ojciec malarza
 Jan van Beers (malarz) – malarz belgijski (1852–1927) – syn poety